Arro est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (1911-1978), compositeur estonien
 (1885-1942), homme politique estonien
 (né en 1930), homme politique estonien
Mikk-Mihkel Arro (né en 1984), athlète estonien en décathlon

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien